Pittsburg o Pittsburgh puede referirse a:
 Pittsburgh, ciudad del estado estadounidense de Pensilvania;
 Pittsburg, localidad del estado estadounidense de California;
 Pittsburg, localidad del estado estadounidense de Carolina del Sur;
 Pittsburg, ciudad del estado estadounidense de Kansas;
 Pittsburg, área no incorporada de Misuri;
 Pittsburg, localidad del estado estadounidense de Nevada;
 Pitsburg, localidad del estado estadounidense de Ohio;
 Pittsburg, localidad del estado estadounidense de Oklahoma.